Саак Карапетя́н:
Карапетян, Саак Альбертович (1960—2018) — заместитель Генерального прокурора Российской Федерации (2016—2018).
Карапетян, Саак Карапетович (1906—1987) — советский армянский биолог и политический деятель.